Dansk Melodi Grand Prix 1997 blev afholdt i TV-Byen med Hans Otto Bisgaard som vært ligesom året før. Kapelmesteren var denne gang Jan Glæsel, og koret bestod af Lise Dandanell, Bobo Moreno, Susanne Carstensen og Jorn Lindorph. 576 bidrag var blevet sendt ind til Danmarks Radio til konkurrencen i 1997.

Deltagere

Kilder

 
1997
Musik i 1997